Терновський:

 Терновський Володимир Федорович (*1954) — радянський футболіст, захисник.
 Терновський Пилип Олексійович (1838—1884) — історик церкви, професор Київської Духовної Академії та Київського університету.
 Терновський Сергій Олексійович (1848 — ?) — історик церкви, член-співробітник Київської археографічної комісії, професор Казанської духовної академії.